Cyclone (Ciclón en inglés), puede referirse a: 

 Cyclone, sencillo de la banda Japonesa 12012.
 Cyclone, álbum de estudio del grupo de música electrónica Tangerine Dream
 Cyclone, vehículo de ficción de las series de animación Genesis Climber Mospeada y Robotech.
 CyClones, videojuego de Raven Software.
 Cyclone, personaje de DC Comics.
 Cyclone, lenguaje de programación.